Obsession — многозначный термин.

Музыка:
 Obsession — американская хэви/пауэр-метал-группа, основанная в 1982 году.

 Obsession — седьмой студийный альбом британской рок-группы UFO, выпущенный в 1978 году.
 Obsession — четвертый студийный альбом немецкой евродиско-группы Blue System, выпущенный в 1990 году.
 Obsession — сингл-альбом южнокорейского певца Вонхо, выпущенный в 2022 году.

 «Obsession» — наиболее известная песня группы Animotion, написанная в 1983—1984 году.
 «Obsession» — песня группы Scorpions с альбома Eye II Eye (1999 год).

Видеоигры:
 Obsession — игра-пинбол, разработанная шведской компанией Unique Development Studios.